Ламет — мон-кхмерский народ, проживающий в Лаосе и Таиланде, в южной части бассейна реки Нантха. Язык ламет (лемет, кха-ламет) входит в группу палаунг-ва мон-кхмерской ветви австроазитской семьи. Условно включаются в группу горных кхмеров.

Численность, по некоторым оценкам, достигает около 20 тыс. человек.

Религия 
 У ламетов развит музыкальный фольклор.

Основные занятия 
Ламеты занимаются ручным подсечно-огневым земледелием, рыболовством, охотой, собирательством, плетением из бамбука, ротанга, пальмовых листьев.

Одежда и пища 
Мужская одежда состоит из куртки и штанов, а женская-из несшитой юбки и кофты.
В пищу употребляют печёное мясо и клейкий рис.

Литература 
 Чеснов Я. В. Ламет // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С. 321.

Ссылки 
 Ламет на Ethnologue: Languages of the World'', 15th edition. SIL International.

Народы Лаоса
Народы Таиланда
Мон-кхмерские народы